Francisco Antonio Pérez (1764–1828) – chilijski polityk
 Francisco Vicente Pérez – argentyński piłkarz, uczestnik MŚ 1934
 Francisco José Pérez (1920–1999) – hiszpańsko-kubański szachista
 Francisco Pérez (ur. 1934) – urugwajski kolarz szosowy
 Francisco Pérez González (ur. 1947) – hiszpański duchowny katolicki
 Francisco Guillermo Flores Perez (ur. 1959) – salwadorski polityk, prezydent Salwadoru (1999–2004)
 Francisco Pérez (ur. 1969) – argentyński polityk, gubernator prowincji Mendoza
 Francisco Pérez Sanchez (ur. 1978) – hiszpański kolarz szosowy